Lillsten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillsten (i Skäriströmmen, Malax), Österbotten, 
 Lillsten (i Märaströmmen, Malax), Österbotten,

Se även
Lillstensgrynnorna
Storsten

Robotskapade Finlandförgreningar